The Blue Streak – film del 1917 diretto da William Nigh
The Blue Streak – film del 1926 diretto da Noel M. Smith (come Noel Mason)